Metula kan syfta på följande:
 Metulla, en ort i Israel
 Metula (djur), ett släkte snäckor
 Metula (fartyg), en oljetanker som förorsakade ett stort oljeutsläpp i Magellans sund 9 augusti 1974